Navagero ist der Name von

 Andrea Navagero (1483–1529), italienischer Humanist
 Bernardo Navagero (1507–1565), italienischer Kardinal